Partit Liberal de Macedònia (del seu nom en macedònic Либерална партија на Македонија, transliterat Liberalna Partija na Makedonija), partit polític de Macedònia del Nord
 La Pomme Marseille, equip ciclista professional de França
 Luyten Proper-Motion Catalogue, catàleg d'estrelles que tenen un moviment propi notable